Hradčany può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Hradčany – comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale
Hradčany – comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Hradčany – comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc
Hradčany-Kobeřice – comune del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc
Hradčany – quartiere di Praga